Les Bandits de la Vallée du Fraser (en anglais : Fraser Valley Bandits) sont une équipe professionnelle de basket-ball de la LECB basée à Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Histoire

Références 

Club de basket-ball au Canada
Ligue élite canadienne de basketball